Beretta è il nome di un'antica famiglia italiana.

Tavole genealogiche famiglia Beretta 
Sin dal secolo XV compaiono diversi Bereta, Beretta, Berretta, armaioli 
 bresciani o milanesi. I Beretta gardonesi provengono da Inzino, frazione di Gardone Val Trompia.

Ramo gardonese

Altri componenti del ramo gardonese 
 Beretta Francesco Domenico - secolo XVII
 Beretta Giacomo (I) - secolo XVII
 Beretta Giacomo Bartolomeo - secolo XVII
 Beretta Giovanni (II), di Francesco - secolo XVIII
 Giovanni (III) - secolo XVIII
 Beretta Giovanni Battista (I) - secolo XVIII
 Antonio (II), di Antonio - secolo XVIII-XIX secolo	
 Beretta Giacomo (II), di Antonio (II) - secolo XVIII-secolo XIX
 Beretta Antonio (III), di Francesco - †1842

Ramo bresciano

Altri componenti del ramo bresciano 
 Beretta Ottavio, di Lodovico - *1556
 Beretta Pompeo, di Lodovico - *1563
 Beretta Rizardo, di Lodovico - *1566
 Carlo (I) - secolo XVII
 Giovanni (II) - *1620
 Giovanni III - *circa 1637
 Giovanni (IV) - secolo XVII
 Carlo (II) - *1683
 Francesco (II) - *1710
 Giovanni Battista III - *1718

Ramo milanese 
 Beretta Carlo Federigo - secolo XVII
 Beretta Lorenzo - secolo XVII
 Beretta Michelangiolo - secolo XVII-secolo XVIII
 Beretta Enrico - XIX secolo

Albero genealogico (visione d'insieme)

Note

Voci correlate
Bartolomeo Beretta
 Fabbrica d'Armi Pietro Beretta
 Pietro Beretta

Collegamenti esterni 

Beretta
Famiglie bresciane
Famiglie di imprenditori italiani